

Patronyme 

 Ángela Tenorio (1996-), athlète équatorienne ;
 Carlos Tenorio (1979-), footballeur équatorien ;
 Edwin Tenorio (1976-),  footballeur équatorien ;
 Froilan Tenorio (1939-2020), gouverneur des Îles Mariannes du Nord ;
 Otilino Tenorio (1980-2005),  footballeur équatorien ;
 Pedro Tenorio (1934-2018), gouverneur des Îles Mariannes du Nord ;
 Rosa Tenorio (1984-), haltérophile équatorienne.

Toponyme 
 Tenório, ville brésilienne ;
 Tenorio (volcan), volcan du Costa Rica.